Məmmədova ist der Familienname folgender Personen:

 Fəridə Məmmədova (1936–2021), sowjetische bzw. aserbaidschanische Historikerin
 Şövkət Məmmədova (1897–1981), aserbaidschanische Opernsängerin und Musiklehrerin